

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Zaskale – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Szaflary 
 Zaskale – część wsi Kąpiele Wielkie w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Zaskale – część wsi Urzuty w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Zaskale – część wsi Bęczków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Zaskale – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Zaskale – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna